Billy Burns peut désigner :
 Billy Burns (1875-1953), un joueur de crosse ;
 Billy Burns (1969-), un athlète ;
 Billy Burns (1989-), un joueur de baseball ;
 Billy Burns (1994-), un joueur de rugby à XV.